Harmaakallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråberget (kulle i Finland), Nyland, Helsingfors, 
 Harmaakallio (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar